TW1 – austriacki kanał telewizyjny
 Tw1 – seria parowozów normalnotorowych
 Tw1-591 – parowóz wąskotorowy